Hé Xiàn o condado de Hé es una localidad de la ciudad-prefectura de Maanshan en la provincia de Anhui, República Popular China, con una población censada en noviembre de 2010 de .

Se encuentra situada en el este de la provincia, cerca del río Yangtsé y de la frontera con la provincia de Jiangsu y la ciudad de Nanjing.

Referencias

Enlaces externos

Localidades de la provincia de Anhui